Mayville (Dacota do Norte)
Mayville (Michigan)
Mayville (Wisconsin)

Veja também
Maysville
Maryville
Marysville
Maytown

Desambiguações de topônimos